Žegar je lahko:
 Žegar, Bosna in Hercegovina
 Žegar (Slovenija)